BVD steht für:
 Bovine Virusdiarrhoe, siehe BVD/MD
 Binnenlandse Veiligheidsdienst, siehe Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 Begleitendes Verwaltungsdokument der deutschen Zollbehörden
 Berufsverband Discjockey
 Belgische Vereinigung für Dokumentation
 Beaver Inlet Sea Port (IATA-Code), Wasserflughafen am Beaver Inlet, Unalaska Island, Aleuten, Alaska

BvD steht für:
 Brandmeister vom Dienst, siehe Berufsfeuerwehr
 Bund der vertriebenen Deutschen
 Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands

Bvd. steht für:
 Boulevard, Prachtstraße

bvd steht für:
 Baeggu (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache in Malaita (Provinz), Salomonen

BVD